Куйбышевнефтеоргсинтез (КНОС) — историческое советское производственное объединение, затем российская нефтеперерабатывающая компания в Куйбышевской (Самарской) области.

АО «Куйбышевнефтеоргсинтез» вместе с компанией «Юганскнефтегаз» стало базой для создания компании «ЮКОС», что и отразилось в названии новой компании.

Состояло из нескольких заводов, производивших основные нефтепродукты: бензин, дизтопливо, топочный мазут, и других предприятий. Глубина переработки составляла 62,9 % в 2006 году. В 2008 году Всемирный фонд дикой природы включил КНОС в число крупнейших российских НПЗ — более 10 млн т в год — на 1 июня 2007 года индекс Нельсона составлял 6,5.

История 
Производственное объединение «Куйбышевнефтеоргсинтез» создано Приказом Миннефтехимпрома СССР № 478 от 08.06.1976 года на основании Постановления Совета Министров СССР № 398 «О генеральной схеме управления нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью» от 13.05.1975 года, так что 1995 год КНОС отмечал как юбилейный. Базой стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Один из основателей Нефтехимбанка. С 1992 года — акционерное общество, с 1993 года в составе нефтяной компании «ЮКОС».

В 2007 году КНОС выкуплен Роснефтью вместе с остальными активами ЮКОС. С 2012 года — закрытое акционерное общество.

Структура 
В состав КНОС входили:
 Новокуйбышевский НПЗ
 Куйбышевский НПЗ
 Сызранский НПЗ
 Куйбышевский завод синтетического спирта
 Завод железобетонных изделий
 Ремонтно-строительный трест «Куйбышевнефтехимремстрой»
 Нормативно-исследовательская станция
 Новокуйбышевская кустовая машиносчётная станция
 Объединённый отряд ведомственной военизированной охраны
 Жилищно-коммунальное управление
 Завод по производству катализаторов
 Институт «Самаранефтехимпроект»

Руководство и собственники 
С 1993 года контрольный пакет акций КНОС находился у нефтяной компании «ЮКОС». В 2004 году офшорные компании Ensign Corporation, Impex Assets и Tucana Merchants, в сумме владевшие 38,02 % акций КНОС, продали акции ООО «АНТ», ООО «МДМ Консалтинг» и ООО «Правовой центр».

Руководство 
 1976 — июнь 1981 — директор Павел Никитович Узункоян
 1984−1990 — директор Виктор Александрович Тархов
 1990−1993 — генеральный директор Владимир Фёдорович Зенкин
 1993 — генеральный директор Д. Зеншин
 1993 — ? — генеральный директор Виктор Александрович Тархов
 февраль — апрель 1996 — исполняющий обязанности генерального директора Владимир Николаевич Чувилин
 апрель 1996—1998 — генеральный директор Геннадий Андреевич Батраев
 2002−2019 — генеральный директор Виктор Петрович Забурдаев

Примечания

Литература 
 Слово и дело: информационный бюллетень администрации и производственного объединения «Куйбышевнефтеоргсинтез». — Куйбышев, 1989.
 Александров, В. В. Совершенствование ремонта и наладки автоматических электронных приборов для измерения температуры в цехе КИП и А (по опыту ПО «Куйбышевнефтеоргсинтез») / В. В. Александров. — Москва: ЦНИИТЭнергохим, 1985. — 83 с.

Ссылки 
 Сведения о компании на сайте РБК

Компании России
Компании Самарской области
Предприятия нефтяной промышленности СССР